Фер-ан-Тарденуа:

 Фер-ан-Тарденуа — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Фер-ан-Тарденуа — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.